Alexandru Ioan Cuza ist der Name folgender Personen:

 Alexandru Ioan Cuza (1820–1873), Fürst von Rumänien

Alexandru Ioan Cuza ist der Name folgender Orte:
 Alexandru Ioan Cuza (Republik Moldau), Gemeinde im Rajon Cahul, Republik Moldau
 Alexandru Ioan Cuza (Călărași), Dorf im Kreis Călărași, Rumänien
 Alexandru Ioan Cuza (Iași), Gemeinde im Kreis Iași, Rumänien